St. Leo oder Saint Leo steht für:
 St. Leo (Florida), Ort im Pasco County, Vereinigte Staaten
 Saint Leo University, Universität in St. Leo, Florida

Kirchengebäude:
 St. Leo (Bibra), Kirche, Landkreis Meiningen-Schmalkalden, Thüringen
 St. Leo (St. Leon-Rot), Kloster, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 St. Leo der Große (St. Leon-Rot), Kirche, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg